Industrigatan kan avse:

Industrigatan, Helsingfors
Industrigatan, Linköping
Industrigatan, Malmö
Industrigatan, Stockholm